Juan Meseguer, más conocido con una doble s en su apellido, es un actor español conocido por su amplia carrera tanto teatral como televisiva y, aunque en menor medida, cinematográfica.

Biografía 
Es un actor formado en el Teatro Independiente y Universitario, en los que permanece durante nueve años y licenciado en Derecho y Filología Hispánica. Comienza su andadura profesional a finales de 1973, trabajando en más de 100 espectáculos teatrales, en cerca de 40 espacios televisivos y 7 producciones cinematográficas.

Filmografía

Televisión 
 Estudio 1 El bebé (1973)
 La boda de la chica (1980)
 Margarita y los hombres (1981)
 El reinado de los lobos (1984)
 El mito de Edipo Rey, como un sacerdote/Corifeo. TV movie (1983)
 Segunda enseñanza, como Fernando (1986)
 Queridos cómicos, como él mismo (1987)
 Primera función, un episodio: Los suaves murmullos del mar (1989) 
 Canguros, como Arturo (1994) 
 Turno de oficio: Diez años después, como Pablo (1996-1997) 
 Pasen y vean, un episodio: Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1997) 
 Función de noche, un episodio: Mariquilla Terremoto (1997)
 Más que amigos, como Jorge; un episodio: Akampados (1997)
 Querido maestro, como Mauricio; un episodio: Un árbol, un belén, dos angelitos y la marimorena (1997) 
 La virtud del asesino, reparto. TV movie (1998)
 La casa de los líos, como San San (1998)
 Manos a la obra, un episodio: Cuestión de estilo (1998) 
 Compañeros, como Blas Bárcenas (1998-2001)
 Policías, en el corazón de la calle, como Comisario Clavijo (2000-2001) 
 Paraíso, como Eduarda; un episodio Vudú (2001)
 Ana y los 7, un episodio: Elemental, querido Bruno (2002)
 Hospital Central, como Eugenio; un episodio: Un día cualquiera (2002)
 Luna negra, como Paco (2003)
 Un paso adelante, un episodio: La lata (2003)
 ¿Se puede?, personaje episódico (2004)
 Al filo de la ley, como Juez Alberto Egido (2005)
 Mis estimadas víctimas, como Delegado del Gobierno. TV movie (2005)
 Aquí no hay quien viva, como el director del hospital; un episodio: Érase un disco-pub videoclub (2005)
 Los simuladores, un episodio: Reality (2006)
 Hospital Central, como Dr. Juan Agudo (2007)
 La Señora, como Álvaro de Viana (2008-2010)
 Gran Reserva, como Antonio (2010-2013)
 Bandolera, como Peralta (2011)
 Isabel, Diego de Mendoza (2012-2013)
 Amar es para siempre, como Sabino Azcárraga (2013)
 B&b, de boca en boca, como el Dr. Vergara (2014).
 La verdad, como Enrique McMahón (2018)

 Derecho a soñar (2019-¿?)
Las chicas del cable, como Ramiro de Tejada (2019) 

 Largometrajes 
 Han violado a una mujer, como Marcos. Dir. Luis Alcoriza (1982)
 El cepo, como Jean. Dir. Rodríguez Gordillo (1982)
 El último guateque II. Dir. Juan José Porto (1988)
 Esquilache, como Juan. Dir. Josefina Molina (1989)
 Zapping, como el presentador. Dir. J. M. Chumilla Carbajosa (1999)
 El invierno de las anjanas, como el senador. Dir. Pedro Telechea (2000)
 Incautos, reparto. Dir. Miguel Bardem (2004)

 Teatro 
 Cosas de papá y mamá, de Alfonso Paso. Dir. José Manuel Pardo.
 Un hombre puro, de Joaquín Calvo Sotelo. Dir. José Tamayo
 El rehén, de Brendam Beham. Dir. F. Loperena
 Severa vigilancia, de Jean Genet. Dir. José Tamayo
 Tirano Banderas, de Valle-Inclán. Dir. José Tamayo
 Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. Dir. J. A. Hormigón
 Julio César, de Shakespeare. Dir. José María Morera/J. A. Hormigón
 La lozana andaluza, de Jerónimo López Mozo sobre la obra del padre Delicado. Dir. César Oliva
 El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Dir. César Oliva
 Las galas del difunto y La hija del capitán, de Valle-Inclán. Dir. Manuel Collado
 Los fabulosos negocios, de Ivar Kreuger, Jan Bergquist y Hans Bendrik. Dir. J. A. Hormigón
 Poder y villanía en Shakespeare, espectáculo creado sobre escenas  de la obra de W. Shakespeare. Dir. David Perry
 Los baños de Argel, de Cervantes. Dir. Francisco Nieva
 El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Dir. David Perry
 Macbeth, de W. Shakespeare. Dir. Miguel Narros
 La hija del aire, de Calderón de la Barca. Dir. Lluís Pasqual
 Medea, de Eurípides, versión de J. G. Schroeder. Dir. Lluís Pasqual/Nuria Espert
 Edipo Rey, de Sófocles, compañía de José Luis Gómez. Dir. Stavros Doufexis
 Federico, una historia distinta, de L. Piriz. Dir. César Oliva
 Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas. Dir. Francisco Nieva
 Divinas palabras, de Valle-Inclán. Dir. César Oliva
 Casandra, de Benito Pérez Galdós, versión de F. Nieva. Dir. José María Morera
 La herida del tiempo, de J.B. Priestley, versión de Luis Escobar. Dir. J. M. Morera
 El águila de dos cabezas, de Jean Cocteau. Dir. José Díez
 El homenaje. Dir. Pedro Mario Herrero
 Hago cantando mi camino, recital espectáculo sobre textos de Valle-Inclán
 La gran pirueta, de José Luis Alonso de Santos. Dir. José Luis Alonso
 No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca. Dir. Manuel Canseco
 El público, de Federico García Lorca. Dir. Lluís Pasqual
 Las aventuras de Tirante el Blanco, de Francisco Nieva. Dir. F. Nieva y Juanjo Granda
 Todos eran mis hijos, de Arthur Miller. Dir. Ángel García Moreno
 El rayo, de Pedro Muñoz Seca. Dir. José Osuna
 La noche toledana, de Lope de Vega. Dir. Juan Pedro de Aguilar
 Celos del aire, de José López Rubio. Dir. Ramón Ballesteros
 Pop y patatas fritas, de Carmen Resino. Dir. Víctor Andrés Catena
 Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela. Dir. José Osuna
 Perdidos en Yonkers, de Neil Simon. Dir. A. García Moreno
 Bailando en verano, de Brian Friel. Dir. Luis Iturri 
 La alondra, de Jean Anouilh. Dir. Esteban Polls 
 Esa dama, de Kate O´Brien, adaptación de Carlo Fabretti. Dir. Carlos Fernández de Castro
 La evitable ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht. Dir. José Carlos Plaza
 Calígula, de Albert Camus. Dir. José Tamayo
 Mariquilla Terremoto, de los Hermanos Álvarez Quintero. Dir. Manuel Canseco
 Miguel Will, de José Carlos Somoza. Dir. Denis Rafter
 Momentos de mi vida, de Alan Ayckbourn. Dir. A. García Moreno 
 El malentendido, de Albert Camus. Dir. Juan Calot
 Los habitantes de la casa deshabitada, de Enrique Jardiel Poncela. Dir. Mara Recatero
 La última aventura. Dir. Ana Diosdado
 Ventolera, de los Hermanos Álvarez Quintero. Dir. Manuel Canseco
 El atolondrado, de Molière. Dir. Isidro Rodríguez
 El sol apagado, de Xavi Puerta, recreación de Guillermo Tell tiene los ojos tristes de Alfonso Sastre, Dir. Isidro y Borja Rodríguez
 Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardiel Poncela. Dir. Juan José Alonso Millán
 Réquiem por un soltero. Dir. Juan José Alonso Millán
 Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Dir. Maurizzio Scaparro
 Dama de moda. Dir. J.J. Alonso Millán
 Anacleto se divorcia, de Muñoz Seca. Dir. Fernando Navarrete
 La noche al desnudo, de Michael Weller. Dir. Pape Pérez
 La mala sombra, de los Hermanos Álvarez Quintero. Dir. Francisco Nieva
 El invitado, de David Pharao. Dir. Juan Margallo
 La entretenida, de Cervantes. Dir. Helena Pimenta
 Amar después de la muerte, de Calderón de la Barca. Dir. Eduardo Vasco
 Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina. Dir. Eduardo Vasco 
 Del rey abajo, ninguno, de Francisco de Rojas Zorrilla. Dir. Laila Ripoll
 Las manos blancas no ofenden, de Calderón de la Barca. Dir. Eduardo Vasco 
 Luz de gas, de Patrick Hamilton. Dir. Juanjo Granda
 El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina. Dir. Carlos Aladro
 El pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca. Dir. Eduardo Vasco
 La señorita malcriada, de Tomás de Iriarte. Dir. J. A. Hormigón
 Quartett, de Heiner Müller. Dir. Maurici Farré
 
Además, Juan Messeguer ha colaborado en eventos musicales en calidad de actor, como conciertos (en el Auditorio Nacional con dirección de J. R. del Encinar, en Dortmund, Alemania, con Jordi Savall), óperas como La Clementina en el Teatro Español o Fígaro en el Teatro de la Zarzuela, grabando discos en Recitación con Ramón Garrido y Cristóbal Halffter o participando en el disco Homenaje a Valle Inclán'' para el Festival Internacional de Caracas.

Referencias 
 
 Juan Meseguer en Página Independiente.

Actores de la Región de Murcia
Actores de cine de España
Actores de teatro de España
Actores de televisión de España
Nacidos en Murcia